Андрей Хакимович Абдувалиев (род. 30 июня 1966, Ленинград) — советский, таджикский и узбекский легкоатлет, заслуженный мастер спорта. Чемпион Олимпийских игр 1992 в метании молота. Двукратный чемпион мира (1993, 1995).
Личный рекорд — 83,46 м (1990).

Чемпион СССР (1991). Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

После завершения спортивной карьеры в 2000 году работал генеральным секретарём федерации лёгкой атлетики Узбекистана, главным тренером национальной сборной по лёгкой атлетике.

Выступал за «Динамо» Душанбе.

Примечания 

Метатели молота СССР
Метатели молота Таджикистана
Метатели молота Узбекистана
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта СССР